Arona (Hiszpania) – miasto w Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie), na wyspie Teneryfa.
 Arona (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Novara.
 Arona (USA)